

Cinéma et télévision
 Raw Deal est le titre original du film américain Marché de brutes, réalisé par Anthony Mann en 1948.
 Raw Deal est le titre original du film américano-australien Un coup pour rien, réalisé par Russell Hagg en 1977.
 Raw Deal est le titre original du film américain Le Contrat, réalisé par John Irvin en 1986.
 Raw Deal est un court métrage américain réalisé par Ryan Harris en 2001.
 Raw Deal: A Question of Consent est un documentaire américain réalisé par Billy Corben en 2001.

Divers
 Raw Deal est un jeu de cartes à collectionner publié par Comic Images en 2000.